De eerste nationale 1997/98 is de hoogste divisie in het Belgische handbal.

Teams

Reguliere competitie

Play-offs

Halve finale

3e en 4e plaats 

 HCE Tongeren wint van Ajax Lebbeke

Best of Three

Referenties 

Eerste nationale
Handbal in 1997
Handbal in 1998